

Geografia

Spagna 
 Segura – fiume del sud-est della Spagna
 Segura – comune della comunità autonoma dei Paesi Baschi
 Segura de la Sierra – comune della comunità autonoma dell'Andalusia
 Segura de León – comune della comunità autonoma dell'Estremadura
 Segura de los Baños – comune della comunità autonoma dell'Aragona
 Segura de Toro – comune della comunità autonoma dell'Estremadura.

Francia 
 Ségura – comune del dipartimento dell'Ariège